Champions Hockey League 2017/2018 var den fjärde säsongen av Champions Hockey League, en europeisk tävling för ishockeyklubblag. Tävlingen minskades från 48 till 32 lag och kvalificering skedde på sportsliga grunder till skillnad från tidigare säsonger där lag som varit med och grundat turneringen fått friplats i turneringen förutsatt att de spelade i högstaligan. Från och med denna säsongen kvalificerade sig inget lag automatiskt. Det nya formatet hade samma struktur som Uefa Champions League (bortsett från kvalomgångarna och finalen som i CHL spelades på en av finallagens hemmaplan), åtta grupper med fyra lag per grupp, gruppettan och grupptvåan i vardera grupp gick vidare till slutspel.

JYP från Finland blev mästare efter finalseger mot Växjö Lakers från Sverige.

Lag

Ranking

Kvalificerade lag

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel
Slutspelet lottades den 13 oktober 2017.

Slutspelsträd

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Källor
Officiell webbplats

Referenser
 

2017 i Europa
2018 i Europa
2017/2018
Ishockeysäsongen 2017/2018